

Geografia 
Alcalá deriva dall'espressione araba al-qalʿa, che significa "il castello", ed è presente in vari toponimi di paesi di lingua spagnola:

Colombia
 Alcalá

Filippine
 Alcala – Cagayan
 Alcala – Pangasinan

Spagna
 Alcalá de Chivert – nella Comunità Valenciana
 Alcalá de Ebro – in Aragona
 Alcalá de Guadaíra – in Andalusia
 Alcalá de Gurrea – in Aragona
 Alcalá de Henares – nella comunità autonoma di Madrid
 Alcalá de la Selva – in Aragona
 Alcalá de la Vega – in Castiglia-La Mancia
 Alcalá de los Gazules – in Andalusia
 Alcalá de Moncayo – in Aragona
 Alcalá del Júcar – in Castiglia-La Mancia
 Alcalá del Obispo – in Aragona
 Alcalá del Río – in Andalusia
 Alcalá del Valle – in Andalusia
 Alcalá la Real – in Andalusia

Altro 
 Mariela Alcalá – attrice venezuelana